Il singolare maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale David Pate 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Ivan Lendl (terzo turno)
 Stefan Edberg (Campione)
 Miloslav Mečíř (terzo turno)
 Assente
 Scott Davis (quarti di finale)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Pat Cash (terzo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)

 Johan Kriek (terzo turno)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Milan Šrejber (secondo turno)
 Scott Davis (semifinali)
 Wally Masur (primo turno)
 David Pate (finale)
 Paul Annacone (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1987